Transport ferroviaire en Algérie
Alger à Skikda